Froude ist der Familienname folgender Personen:

 James Anthony Froude (1818–1894), britischer Historiker, Romancier und Herausgeber des Fraser's Magazine, Bruder von William und Hurrell Froude
 Richard Hurrell Froude (1803–1836), britischer anglikanischer Kleriker des „Oxford Movement“
 Robert Edmund Froude (1846–1924), englischer Schiffsbauingenieur, Sohn von William Froude
 William Froude (1810–1879), englischer Schiffbauingenieur und Forscher auf dem Gebiet der Hydrodynamik

Siehe auch:
 Froude-Pendel, selbsterregtes mechanisches Pendel
 Froude-Zahl
 Theorem von Froude und Rankine